Voïart ist der Name von

 Élise Voïart (1786–1866), französische Schriftstellerin, Übersetzerin, Romanautorin und Autorin von Jugendbüchern
 Amable Voïart, verheiratete Amable Tastu (1795–1885), französische Schriftstellerin, Dichterin und Librettistin